Лучшая работа художника-постановщика видео года MTV () — одна из основных ежегодных наград телеканала MTV. Вручается с 1984 года на ежегодной церемонии награждения MTV Video Music Awards художникам-постановщикам лучших музыкальных видеоклипов года.х

История 
Первая премия MTV за Лучшую работу художника-постановщика была вручена в 1984 году художникам-постановщикам за клип «Rockit» джазового исполнителя Херби Хэнкока. В 2007 году эта награда никому не вручалась.
Рекордсменом по числу этих наград являются художники-постановщики группы Red Hot Chili Peppers, чьи видеоклипы побеждали трижды (1992, 2000, 2006).

Награждённые

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные премии
Награды, появившиеся в 1984 году
MTV Video Music Awards
Премии в области музыкальных видеоклипов